Christian Ludwig Ideler, astronome allemand
 Julius Ludwig Ideler, philologue allemand
 Ideler, cratère lunaire